Topònims:
 Santa Cruz (Argentina)
 Santa Cruz (Galápagos), illa de l'arxipèlag de les Galápagos (Equador)
 Santa Cruz de la Sierra, capital del departament homònim bolivià
 Santa Cruz do Cabo de Gué, ciutat del sud-oest del Marroc
 Santa Cruz de Barillas, municipi de Huehuetenango, a Guatemala 
 Santa Cruz de la Mar Pequeña, antic establiment castellà a la costa del Marroc
 Departament de Santa Cruz, a Bolívia
 Palau de Santa Cruz, palau a la ciutat de Madrid, seu del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol
 Província de Santa Cruz, a l'Argentina
 Província de Santa Cruz (Perú), a la regió de Cajamarca, al Perú
 Santa Cruz (Rio de Janeiro), barri de la zona oest de Rio de Janeiro
 Espanya:
 Santa Cruz de Bezana, municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria
 Santa Cruz de Boedo, municipi de la província de Palència, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santa Cruz de los Cáñamos, municipi de la província de Ciudad Real, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Santa Cruz del Comercio, municipi andalús de la comarca de Alhama (província de Granada)
 Santa Cruz de Grío, municipi d'Aragó a la comarca de Valdejalón (província de Saragossa, Espanya)
 Santa Cruz de Marchena, localitat de la província d'Almeria, Andalusia
 Santa Cruz de Moncayo, municipi d'Aragó a la comarca de Tarassona i el Moncayo (província de Saragossa, Espanya)
 Santa Cruz de Moya, municipi de Castella - la Manxa a la província de Conca, comarca de la Serranía
 Santa Cruz de Mudela, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Santa Cruz de La Palma, municipi canari pertanyent a la província de Santa Cruz de Tenerife (Espanya)
 Santa Cruz de Paniagua, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Santa Cruz de Pinares, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santa Cruz de Nogueras, municipi d'Aragó a la comarca de Jiloca (província de Terol, Espanya)
 Santa Cruz de Retamar, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Santa Cruz del Retamar, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Santa Cruz de la Salceda, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santa Cruz de la Serós, municipi aragonès a la comarca de la Jacetània (província d'Osca, Espanya)
 Santa Cruz de la Sierra (Càceres), municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Santa Cruz de Tenerife, ciutat de les illes Canàries
 Santa Cruz del Valle, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santa Cruz del Valle Urbión, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santa Cruz de Yanguas, municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Santa Cruz de la Zarza, municipi de Castella - la Manxa a la província de Toledo, prop de la província de Conca
 Aldeanueva de Santa Cruz, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Fuente de Santa Cruz, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Província de Santa Cruz de Tenerife, província espanyola a les Illes Canàries
 Puerto de Santa Cruz, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Pueyo de Santa Cruz, municipi aragonès a la província d'Osca
 Estats Units:
 Santa Cruz (Califòrnia), capital i del comtat de Santa Cruz, a l'estat de Califòrnia 
 Santa Cruz (Nou Mèxic)
 Santa Cruz (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Illa Santa Cruz, illa propietat dels Estats Units (Comtat de Santa Barbara, Califòrnia)
 Comtat de Santa Cruz, comtat dels Estats Units a Califòrnia
 Comtat de Santa Cruz (Arizona), comtat dels Estats Units al sud d'Arizona 
 Portugal:
 Santa Cruz (Madeira), municipi de l'arxipèlag de Madeira (Portugal)
 Santa Cruz das Flores, municipi de l'illa de Flores a les Açores (Portugal)
 Santa Cruz da Graciosa, municipi de l'illa Graciosa a les Açores (Portugal)
 Biografies:
 Alonso de Santa Cruz (Sevilla, 1505 - Madrid, 1567), cosmògraf i historiador espanyol del Renaixement
 Antonio Ponce de Santa Cruz (1561 - 1632), metge espanyol
 Basilio Santa Cruz
 Cayetano Pineda Santa Cruz (Oriola, 1828 - Bunyol, 1901), advocat i polític valencià 
 Emilio Santa Cruz Chordi (Múrcia, ? - Madrid, 1925), polític espanyol d'ideologia republicana i maçó
 Nicomedes Santa Cruz (La Victoria, Lima, 1925 - Madrid, 1992), compositor decimista afroperuà
 Rafael Santa Cruz Castillo (Lima, 1960 - Lima, 2014), músic de caixó afroperuà
 Roque Luis Santa Cruz Cantero, conegut simplement com a Roque Santa Cruz (1981), futbolista paraguaià
 Miscel·lània:
 Santa Cruz Operation, empresa estatunidenca de programari amb seu a Santa Cruz, Califòrnia
 Santa Cruz Futebol Clube, club de futbol brasiler de la ciutat de Recife a l'estat de Pernambuco